Osborn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Osborn Township (North Dakota)
 Osborn Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Osborne Township